«Набег Ульзаны» () — американский фильм в жанре вестерн режиссёра Роберта Олдрича, вышедший на экраны в 1972 году.

Сюжет 
Действие фильма происходит в Аризоне в конце XIX века. Отряд индейцев из племени апачи сбегает из резервации; в погоню за ними отправляется кавалерийский отряд во главе с неопытным лейтенантом, который сопровождает местный житель Макинтош. Кавалеристам удаётся перебить индейцев вместе с их вождём Ульзаной, однако и Макинтош получает смертельную рану. В финале он отправляет лейтенанта назад в форт и остаётся умирать в ущелье.

В ролях 
 Берт Ланкастер — Макинтош
 Брюс Дэвисон — лейтенант Гарнетт Дебьюн
 Хорхе Луке — Ке-Ни-Тай.

Производство 
Сценарий для фильма написал Алан Шарп, вдохновлённый, по его словам, «Искателями» Джона Форда. Шарп назвал эту свою работу «попыткой аллегорически выразить злобу мира и ужас, который смертные испытывают перед его лицом». Ланкастер позже рассказал, что сценарий «Набега» — один из всего двух сценариев, которые ему действительно нравятся. При этом в ходе работы над фильмом, по словам Олдрича, сценарий был изменён процентов на 50—60.

Олдрич и Ланкастер работали вместе на съёмках вестерна «Веракрус» в 1954 году. Персонаж Ланкастера, Джон Макинтош, был назван в честь Джона Макинтайра, актера, сыгравшего разведчика Эла Зибера в фильме  (1954 год).

Съёмки фильма проходили в США, в Аризоне и Неваде.

Восприятие 
Коммерческого успеха фильм не имел. Тем не менее Олдрич заявил, что гордится им. Некоторые критики отнесли «Набег Ульзаны» к лучшим фильмам 1972 года; впоследствии Эмануэль Леви назвал картину одним из лучших вестернов десятилетия и самым недооценённым фильмом Олдрича. По мнению Квентина Тарантино, «Набег» — лучший фильм из снятых Олдричем в 1970-е.

Примечания 

Вестерны США
Фильмы об индейцах